Darla est un prénom anglo-saxon féminin qui est une variante de Darlene.

Personnalités 
 Darla K. Anderson, productrice de cinéma américaine
 Darla Crane, actrice américaine de films pornographiques
 Darla Hood (1931-1979), actrice américaine

Télévision 
 Darla, personnage des séries télévisées Buffy contre les vampires et Angel
 Darla, un épisode de la série télévisée Angel

Musique 
 Darla dirladada (Ντιρλαντά, Dirlanda), mélodie du folklore grec, plus précisément kalymniote, popularisée en 1970 en France par une version interprétée par Dalida. 
 Darla Records, label de disques.

Prénom féminin